„Épervier” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Épervier” – awizo typu Dauphin z lat 40. XIX wieku
 „Épervier” – awizo „Aigle” z lat 50. XIX wieku, przemianowany w 1858 roku na „Épervier”
 „Épervier” – krążownik torpedowy typu Condor z lat 80. XIX wieku
 „Épervier” – niszczyciel typu Aigle z lat 30. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Epervier” – nazwa brytyjskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów